Ви́ктор Дёмин: